Нора Мари Чирнер (; род. 12 июня 1981, Восточный Берлин) — немецкая актриса и ведущая.

Биография 
Нора Чирнер родилась в 1981 году в семье режиссёра . В 2003 году стала актрисой .

Свободно говорит на немецком, английском, испанском языках.

Творчество

Фильмография

Видеоигры 

 2013 — Tomb Raider / Лара Крофт

Примечания 

Актрисы озвучивания Германии